Piedrafita o Pedrafita pueden designar a:

Pedrafita 
 Pedrafita (Baralla), aldea española de la parroquia de Piedrafita Camporredondo, del municipio de Baralla, provincia de Lugo, Galicia.
Pedrafita (Castro de Rey), barrio español de la parroquia de Pacios, del municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
Pedrafita (Chantada), parroquia civil española del municipio de Chantada, provincia de Lugo, Galicia.
Pedrafita (Folgoso de Caurel), aldea española de la parroquia de Meiraos, del municipio de Folgoso de Caurel, provincia de Lugo, Galicia.
Pedrafita (La Coruña), aldea española de la parroquia de Valladares, del municipio de Outes, provincia de La Coruña, Galicia.
Pedrafita (Lugo), aldea española de la parroquia de Santa Comba, del municipio y provincia de Lugo, Galicia.
Pedrafita (Orol), aldea española de la parroquia de Miñotos, del municipio de Orol, provincia de Lugo, Galicia.
Pedrafita (Tomiño), lugar español de la parroquia y municipio de Tomiño, provincia de Pontevedra, Galicia.
Pedrafita (Valga), lugar español de la parroquia de Janza, del municipio de Valga, provincia de Pontevedra, Galicia.

Piedrafita 
Piedrafita (Abadín), aldea española de la parroquia de Cándia, del municipio de Abadín, provincia de Lugo, Galicia.
Piedrafita (Cármenes), lugar español del municipio de Cármenes, provincia de León, Castilla y León.
Piedrafita (Corgo), parroquia civil española del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.
Piedrafita (Guitiriz), parroquia civil española del municipio de Guitiriz, provincia de Lugo, Galicia.
Piedrafita (Huesca), localidad del municipio de Bisaurri, provincia de Huesca, Aragón.
Piedrafita (La Coruña), lugar español de la parroquia de Aparral, del municipio de Puentes de García Rodríguez, provincia de La Coruña, Galicia.
Piedrafita (Lugo), municipio español de la provincia de Lugo, Galicia.
Piedrafita (Orense), parroquia civil española del municipio de La Teijeira, provincia de Orense, Galicia.

Otros 
Piedrafita Camporredondo, parroquia civil española del municipio de Baralla, provincia de Lugo, Galicia.
Piedrafita de Babia, lugar español del municipio de Cabrillanes, provincia de León, Castilla y León
Piedrafita del Cebrero, parroquia civil española del municipio de Piedrafita, provincia de Lugo, Galicia.
Piedrafita de Jaca, lugar español del municipio de Biescas, provincia de Huesca, Aragón.